Славутский:
 Славутский, Александр Александрович — украинский спортсмен.
 Славутский, Александр Яковлевич (род. 1947) — советский и российский театральный деятель.

См. также 
 Славутский район